Tschornosemne ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschornosemne (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Tschornosemne (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
 Tschornosemne (Sowjetskyj), Dorf in der Auton. Rep. Krim, Rajon Sowjetskyj